Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился с 7 по 9 февраля 2014 в городе Берн.

В чемпионате принимало участие 16 команд.

Победителями чемпионата стала команда Bern (Рето Гриби / Мишель Гриби), победившая в финале команду Glarus (Мартин Риос / Женни Перре). Бронзовые медали завоевала команда Baden (Романо Майер / Елена Штерн).

Формат соревнований

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; в источнике указаны только фамилии)

Групповой этап

Группа A 

Стадия 1. (победитель выходит в четвертьфинал плей-офф)

Стадия 2. (победитель выходит в четвертьфинал плей-офф)

|RD1-score3='W
|RD1-seed4=
|RD1-team4=Wetzikon (Poli/Stern)
|RD1-score4=L

|RD2-seed1=
|RD2-team1=Genève (Panzera/Grivel)
|RD2-score1=3
|RD2-seed2=
|RD2-team2=«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2014

Спорт в Швейцарии в 2014 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Берне
Февраль 2014 года